Лавинский — фамилия; имеет женскую форму Лавинская.
 Лавинский, Александр Степанович (1776—1844) — российский государственный деятель начала XIX века, сенатор, член Государственного совета, действительный тайный советник.
 Лавинский, Антон Михайлович (1893—1968) — советский художник, скульптор, архитектор, сценограф, дизайнер.
 Лавинский, Никита Антонович (1921—1986) — советский скульптор-монументалист.